Venus Williams e Justin Gimelstob erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Mariaan de Swardt e David Adams hanno battuto in finale 6–4, 4–6, 7–6 (7–5) Serena Williams e Maks Mirny.

Teste di serie

 Caroline Vis /  Paul Haarhuis (primo turno)
 Anna Kurnikova /  Mark Knowles (primo turno)
 Rennae Stubbs /  Jim Grabb (primo turno)
 Mirjana Lučić /  Mahesh Bhupathi (secondo turno)

 Larisa Neiland /  Rick Leach (secondo turno) 
 Katrina Adams /  Leander Paes (primo turno) 
 Olena Tatarkova /  Cyril Suk (secondo turno) 
 Lisa Raymond /  Patrick Galbraith (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Australian Open 1999